PTPS Piła est un club polonais de volley-ball fondé en 1993 et basé à Piła qui évolue pour la saison 2019-2020 en Liga Siatkówki Kobiet.

Historique 
 PTPS Prasa Piła (1993-1995) 
 PTPS Nafta Piła (1995-2001) 
 PTPS Nafta-Gaz Piła (2001-2006) 
 PTPS Nafta Piła (2006-2007)
 PTPS Farmutil Piła (2007-2009)
 PTPS Piła (2009-2013)
 PGNiG Nafta Piła (2013–2015)
 PTPS Piła (2015–2017)
 Enea PTPS Piła (2017-...)

Palmarès 
 Championnat de Pologne
 Vainqueur : 1999, 2000, 2001, 2002.
 Finaliste : 2006, 2007, 2008.
 Coupe de Pologne
 Vainqueur : 2000, 2002, 2003, 2008.
 Finaliste : 2006.
 Supercoupe de Pologne
 Vainqueur : 2008.

Effectifs

Saison 2020-2021

Saisons précédentes

Entraîneur :  Dominik Kwapisiewicz 

Entraîneur : Wiesław Popik 

Entraîneur : Mirosław Zawieracz 

Entraîneur : Mirosław Zawieracz 

Entraîneur : Mirosław Zawieracz

Notes et références

Annexes

Articles connexes
Championnat de Pologne de volley-ball féminin
Coupe de Pologne de volley-ball féminin
Supercoupe de Pologne de volley-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel du club

Piła